Velika nagrada Belgije 1954 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1954. Odvijala se je 20. junija 1954.

Maurice Trintignant in Stirling Moss sta se prvič uvrstila na stopničke, edino uvrstitev med dobitnike točk je dosegel Andre Pilette.

Dirka 

|-
! 1
| 26
|  Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 36
| 2:44:42,4
| 1
| 9
|-
! 2
| 8
|  Maurice Trintignant
| Ferrari
| 36
| + 24,2 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 22
|  Stirling Moss
| Maserati
| 35
| +1 krog
| 9
| 4
|-
! 4
| 10
|  Mike Hawthorn José Froilán González
| Ferrari
| 35
| +1 krog
| 5
| 1,51,5
|-
! 5
| 18
|  André Pilette
| Gordini
| 35
| +1 krog
| 8
| 2
|-
! 6
| 20
|  Princ Bira
| Maserati
| 35
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 7
| 30
|  Sergio Mantovani
| Maserati
| 34
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! Ods
| 4
|  Nino Farina
| Ferrari
| 14
| Vžig
| 3
|  
|-
! Ods
| 16
|  Paul Frère
| Gordini
| 14
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jean Behra
| Gordini
| 12
| Vzmetenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 28
|  Onofre Marimón
| Maserati
| 3
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 6
|  José Froilán González
| Ferrari
| 1
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacques Swaters
| Ferrari
| 1
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 24
|  Roberto Mieres
| Maserati
| 0
| Ogenj
| 12
|  
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1954
1954